Pfefferfeld ist deutscher Ortsname von

 Biberovo Polje bei Gradačac, Bosnien und Herzegowina
 Băile Borșa, Rumänien